Älvsbyn (gemeente), een gemeente in Zweden
 Älvsbyn (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente